Baranski ou Barański (Barańska au féminin) sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1993), joueuse polonaise de tennis
 (née en 1941), scénariste et réalisateur polonais

 (née en 1957), ingénieur électrique américaine
Christine Baranski (née en 1952), actrice et productrice américaine
Fabian Barański (né en 1999), rameur polonais
Feliks Barański (1915-2006), mathématicien polonais
Jadwiga Barańska (née en 1935), actrice et scénariste polonaise
 (née en 1965), joueur américano-polonais de tennis
 (1922-2019), juste parmi les nations américano-hongrois

Homonymie de patronyme